Kärkkäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärkkäinen (sjö), Norra Österbotten, 
 Kärkkäinen (ö), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar